Dies ist eine Liste der Städte in Peru.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Peru ist Lima mit einer Einwohnerzahl von 9.562.280 (Stand 2017). Damit leben fast ein Drittel der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 20.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 12. Juli 1981, 11. Juli 1993 und 2007 aufgeführt. Die Provinz Lima bildet das regionsfreie Gebiet der Hauptstadt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – dem geografischen Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne. Für Ballungsräume: Liste der am dichtesten besiedelten Ballungsräume in Peru

Quelle: Instituto Nacional de Estadística e Informática del Peru

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Verwaltungsgliederung Perus
 Liste der am dichtesten besiedelten Ballungsräume in Peru

Weblinks 
 Instituto Nacional de Estadística e Informática
 Ministerio de Salud del Perú
 City Population – Aktuelle und historische Einwohnerzahlen der Städte Perus

Einzelnachweise 

!
Peru